Ullmann (Ullman), Ulmann (Ulman):

Ullmann 
 Fritz Ullmann (1875 - 1939), niemiecki chemik
 Viktor Ullmann (1898, Cieszyn - 1944, Auschwitz-Birkenau), austriacki kompozytor

 Liv Johanne Ullmann (* 1938, Tokio), norweska aktorka i reżyserka
 Linn Karin Beate Ullmann (* 1966, Oslo), norweska dziennikarka i powieściopisarka

Ullman 
 Jeffrey D. Ullman (* 1942), informatyk, autor klasycznych

 Tracey Ullman (* 1959, Slough, Wielka Brytania), brytyjsko-amerykańska aktorka, piosenkarka, tancerka, scenarzystka, pisarka

 Ricky (Raviv) Ullman (* 1986, Ejlat, Izrael), aktor
 Stuart Ullman
 Albert Conrad Ullman (1914 - 1986) – polityk
 Douglas Elton Thomas Ullman (Douglas Fairbanks)

Ulman 
 Anatol Ulman (* 1931, Nancy, Francja), syn Franciszka Ulmana i Józefy z Gibusów

Zobacz też 
 Ulmanis